Конов () — болгарская, русская или норвежская фамилия. Женская форма — Конова.

Известные носители 
  (род. 1993) — болгарский футболист, игрок чемпионата Болгарии в составе клуба «Литекс».
 Конов, Алексей (род. 1938) — советский легкоатлет.
  (1860—1933) — болгарский политик, делегат Великого народного собрания (1911).
 Конов, Василий Анатольевич (род. 1976) — российский журналист и телеведущий, спортивный комментатор.
 Конов, Виктор Фёдорович (1940—2018) — русский советский писатель.
 Конов, Виталий Иванович (род. 1945) — советский и российский физик.
 Конов, Воллерт:
  (1779—1839) — норвежский предприниматель, политик и дипломат, депутат Стортинга (1815—1816, 1827—1828), брат Томаса Конова, отец Карла и Воллерта (1809—1881) Коновов.
  (1809—1881) — норвежский фермер, писатель и политик, депутат Стортинга (1854), отец Воллерта Конова (1845—1924).
 Конов, Воллерт (1845—1924) — премьер-министр Норвегии (1910—1912).
  (1847—1932) — норвежский политик, министр внутренних дел (1891—1893), аудита и сельского хозяйства (1900—1903), внук Воллерта Конова (1779—1839).
 Конов, Герхард (1929—1997) — немецкий юрист и политик.
 Конов, Дмитрий Владимирович (род. 1970) — генеральный директор компании «Сибур».
 Конов, Иван Иванович (1924—1990) — советский футболист, тренер.
  (1806—1876) — норвежский предприниматель и политик, депутат Стортинга (1848—1850, 1851—1853, 1857—1858), сын Воллерта Конова (1779—1839).
  (1918—1945) — норвежский яхтсмен, сереряный медалист Олимпийских игр в 6-метровом классе (1936), сын Магнуса Конова.
 Конов, Лев Григорьевич — советский бегун, серебряный медалист чемпионата СССР по лёгкой атлетике в марафонском беге (1961).
  (1887—1972) — норвежский яхтсмен, олимпийский чемпион в 12-метровом (1912) и 8-метровом (1920) классах, отец Карстена Конова.
 Конов, Михаил Фёдорович (род. 1928) — русский советский живописец.
 Конов, Сергей Павлович (род. 1948) — советский пловец.
  (1867—1948) — норвежский индолог, лауреат премии Фритьофа Нансена за выдающиеся исследования (1909), троюродный брат Фредрика Конова.
  (1796—1881) — норвежский военно-морской офицер и политик, делегат Норвежского конституционного собрания (1814), депутат Стортинга (1839—1841), брат Воллерта Конова (1779—1839).
  (1864—1953) — норвежский предприниматель и политик, министр финансов (1912—1913, 1926—1928), троюродный брат Стена Конова, правнук Воллерта Конова (1779—1839).
  (1862—1939) — датский военно-морской офицер и политик, последний губернатор Датской Вест-Индии (1916—1917), министр обороны и иностранных дел Дании (1920).
  (1780—1873) — норвежский предприниматель и политик, депутат Стортинга (1814, 1824—1826).

Конова 
 Конова, Алла Витальевна (род. 1923) — советский и российский инженер-химик, прозаик.

См. также